

Содержание 
Сура начинается с разъяснения значения Корана. В суре говорится, что благочестивым, творящим добро, свойственно повиновение Аллаху, вера в Судный день и преуспеяние. Затем в ней указывается на неверных, заблудившихся гордецов. Сура передает тем, которые уверовали, добрую весть: они будут благоденствовать в вечном раю благодати.

В этой суре перечисляются советы и заветы мудрого Лукмана, данные сыну, среди которых — заповедь о необходимости заботиться о своих родителях.

В суре упоминаются те, которые, говорят об Аллахе без четкого знания, затем извиняются за своё заблуждение, оправдываясь тем, что они следовали по стопам своих предков. Сура заканчивается указанием на то, что знание о наступлении Судного часа принадлежит только Аллаху.